Buchheim ist der Name folgender Orte:

in Deutschland:
 Buchheim (Landkreis Tuttlingen), Gemeinde im Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Buchheim (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Buchheim (Bad Lausick), Ortsteil der Stadt Bad Lausick, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Buchheim (Burgbernheim), Ortsteil der Stadt Burgbernheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Buchheim (Heideland), Ortsteil der Gemeinde Heideland, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Buchheim (March), Ortsteil der Gemeinde March, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

in Österreich:
 Buchheim (Gemeinde Rosegg), Ortschaft in der Marktgemeinde Rosegg, Bezirk Villach-Land, Kärnten

in Slowenien
 deutscher Name von Podhom, Ortsteil von Göriach

Buchheim ist der Familienname folgender Personen:
 Amalie Buchheim (1819–1902), deutsche Museumsleiterin
 Anna Buchheim (* 1965), deutsche Psychologin und Psychoanalytikerin
 Arno Fritz Günther Buchheim (1924–2007), deutscher Botaniker
 Charlotte Buchheim (1891–1964), deutsche Malerin
 Christina Buchheim (* 1970), deutsche Politikerin (Die Linke)
 Christoph Buchheim (1954–2009), deutscher Wirtschaftshistoriker
 Damian Hugo Philipp von Schönborn-Buchheim (1676–1743), Kardinal und Fürstbischof von Speyer und Konstanz
 Diethild Buchheim (1922–2014), deutsche Buchhändlerin und Ehefrau von Lothar-Günther Buchheim
 Eduard Ebert-Buchheim (1855–1912), deutscher Pianist und Musiklehrer
 Friedrich Buchheim (1907–nach 1987), Politiker (FDP), Oberbürgermeister und Staatssekretär
 Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim (1674–1746), Fürstbischof von Würzburg und Bamberg und Reichsvizekanzler in Wien
 Hans Buchheim (1922–2016), deutscher Politikwissenschaftler
 Karl Buchheim (1889–1982), Historiker und Philosoph
 Kraft von Buchheim genannt von Bieberehren, Abt des Benediktinerklosters in Münsterschwarzach
 Lothar-Günther Buchheim (1918–2007), deutscher Schriftsteller, Maler, Kunstsammler und Verleger
 Melchior Friedrich von Schönborn-Buchheim (1644–1717), deutscher Adliger
 Michael Buchheim (* 1949), deutscher Sportschütze (Skeet)
 Olaf Buchheim (* 1978), deutscher Verleger
 Ralf Buchheim (* 1983), deutscher Sportschütze (Skeet)
 Rudolf Buchheim (1820–1879), deutscher Mediziner und Pharmakologe
 Stephan Buchheim (* 1963), deutscher Journalist, Moderator und Synchronsprecher
 Thomas Buchheim (* 1957), deutscher Philosoph
 Volkmar Buchheim (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Walter Buchheim (1904–1979), deutscher Politiker und Funktionär
 Wolfgang Buchheim (1909–1995), deutscher Geophysiker

Siehe auch:
 Puchheim (Begriffsklärung)
 Buchhain